Jankowo (gromada) (powiat lipnowski)
 Jankowo Dolne (gromada) (powiat gnieźnieński)